

Cinéma 
 Zero Tolerance, un film de Joseph Merhi sorti en 1995 ;
 Zero Tolerance, le titre anglophone du film suédois Noll Tolerans d'Anders Nilsson sorti en 1999 ;
 Zero Tolerance Entertainment, une société de production de films pornographiques ;
 Zero Tolerance, un film de Wych Kaosayananda sorti en 2015.

Musique 

 Zero Tolerance, une compilation de morceaux des groupes Death et Control Denied sortie après la mort de leur compositeur Chuck Schuldiner ;
 Zero Tolerance for Silence, un album de Pat Metheny sorti en 1992 ;
 Zero Tolerance Recordings, un label de musique électronique qui a duré de 1998 à 2004 ;
 Zero Tolerance Magazine, un magazine sur le metal avant-gardiste et le heavy metal publié au Royaume-Uni depuis 2004.

Jeux vidéo 

 Zero Tolerance, un jeu vidéo de tir à la première personne ;

Autres 

 Zero Tolerance (ZT), est un constructeur de couteaux de combat pour professionnels.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre